Diogo Carvalho (v.1578-1624), prêtre jésuite portugais ;
 Diogo Carvalho (né en 1988), nageur portugais.